Ruské příjmení Gordijevskij () má více nositelů:

Ivan Jakovlevič Gordijevskij (1853–po 1925), ruský operní pěvec (bas) a hlasový pedagog  
Oleg Antonovič Gordijevskij (* 1938), bývalý plukovník první hlavní správy KGB
 Pjotr Nikitič Gordijevskij (1842— po 1914), ruský politik počátku 20. století

Ruská příjmení